Владимир Манштейн:
 Манштейн, Владимир Владимирович (1894—1928) — русский военачальник, генерал-майор.
 Манштейн, Владимир Карлович (1853—1933) — русский военачальник, генерал-майор, отец предыдущего.